Adílson Dias Batista (Curitiba, Brasil, 1968), futbolista brasiler 
 Alex Rodrigo Dias da Costa (1982, Niterói), futbolista brasiler 
 Antônio Gonçalves Dias (Caxias, 1823 — Baixos dos Atins, Tutóia, Maranhão, 1864), poeta, advocat (llicenciat a
 Arnaldo Dias Baptista (1948, São Paulo), músic i compositor brasiler de música rock 
 Bartolomeu Dias (~1450 - prop del cap de Bona Esperança, Sud-àfrica, 1500), navegant i explorador portuguès 
 Carlos Alberto Dias (Brasília, Brasil, 1967), futbolista brasiler 
 Charles Dias de Oliveira (1984), futbolista brasiler 
 Dejalma Pereira Dias dos Santos (São Paulo, 1929 - Uberaba, 2013), futbolista brasiler
 Dinis Dias, navegant portuguès del , conegut per haver estat el primer occidental en arribar a la península de Cap Verd 
 Diogo Dias (~1450 - ~1500), navegant i explorador portuguès
 Diogo Dias Melgás o Melgaz (Cuba, Alentejo, 1638 - Évora, 1700), compositor portuguès de polifonia 
 Djalma Feitosa Dias (Santos, 1970), futbolista brasiler que jugava de migcampista atacant
 Ivan Dias (1936 — 2017), cardenal indi de l'Església Catòlica que fou Prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles
 Jorge Miguel Dias Gonçalves (1983, Pedroso), futbolista portuguès 
 José Quintino Dias (1792 - 1881), Baró de Monte Brasil, militar i noble portuguès 
 Luiz Alberto Dias Menezes (São Paulo, 1950 - 2014), geòleg, mineralogista i comerciant de minerals brasiler 
 Luiz Gustavo Dias (1987, Pindamonhangaba), futbolista brasiler que juga de defensa
 Luísa Dias Diogo (1958, Maputo), economista i política moçambiquèsa